Doda puede referirse a:

Dorota Rabczewska, "Doda", cantante polaca.
Doda, ciudad de Jammu y Cachemira (India).
Doda, ciudad en el distrito de Mukatsar, en Panyab (India).
Doda, esposa de Arnulfo de Metz, tatarabuela de Carlomagno.